Stenbeck är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Cristina Stenbeck (född 1977), svensk-amerikansk affärskvinna
 David Stenbeck (född 1978), kulturskribent
 Einar Stenbeck (1881–1949), svensk jurist
 Hugo Stenbeck (1890–1977), svensk advokat
 Ingvar Stenbeck (1917–1988), svensk ingenjör
 Jan Stenbeck (1942–2002), svensk företagsledare
 John Stenbeck (1898–1944), svensk militär
 Max Stenbeck (1985–2015), svensk-amerikansk företagare och finansman
 Monica Stenbeck (född 1940), svensk skådespelerska och teaterregissör
 Märta Stenbeck (1895–1977), svensk rikslottachef
 Nils Stenbeck (1887–1970), svensk militär
 Richard Stenbeck (1863–1946), svensk psykiater och ämbetsman
 Sophie Stenbeck (född 1981), tillhör finansfamiljen Stenbeck
 Thor Stenbeck (1864–1914), svensk läkare och pionjär inom radiologin

Svenska efternamn